Мартиросов () — русскоязычный вариант армянской фамилии , происходящей от личного имени греческого происхождения Мартирос. Имеет женскую форму Мартиросова.

Известные носители 
 Мартиросов, Андрей Зарменович (род. 1968) — российский юрист, предприниматель, создатель  и руководитель авиакомпании «ЮТэйр».
 Мартиросов, Георгий Иосифович (1906—1977) — народный комиссар внутренних дел Армянской ССР, генерал-майор.
 Мартиросов, Леонид (род. 1939) — армянский военный деятель, артиллерист. Генерал-майор армянской армии.
 Мартиросов, Роллан Гургенович (1935—2020) — деятель российского оборонно-промышленного комплекса, Герой Труда Российской Федерации.
 Мартиросов, Эдуард Георгиевич (род. 1938) — ведущий специалист в области функциональной и спортивной антропологии. См. также